Příjmení Pauer nese více různých osobností:

 Bernard Pauer (1827–1908) – rakouský a český lékař a politik německé národnosti
 Emil Pauer (1861–1936) – český básník
 Fritz Pauer (1943–2012) – rakouský jazzový klavírista, hudební skladatel a kapelník
 Hans Pauer ( (6.6.1904 Trutnov– 25.2.1989 Vídeň) – rakouský a český archivář a knihovník
 Herlinde Pauer-Studer (* 1953) – rakouská filozofka a univerzitní profesorka na Vídeňské univerzitě
 Jiří Pauer (1919–2007) – český pedagog, hudební skladatel, hudební manažer, funkcionář, publicista a organizátor
 Johann Paul Pauer (1813–1889) – rakouský politik německé národnosti ze Štýrska